Batalla de Azaz puede referirse a:
 Batalla de Azaz (1030), entre los mirdásidas de Alepo y los bizantinos 
 Batalla de Azaz (1125), entre los cruzados y los turcos selyúcidas, junto con otros musulmanes 
 Batalla de Azaz (2012), durante la Guerra Civil Siria